Кіта-Айкі
 Мінамі-Айкі